Dongmo peut désigner plusieurs articles de Wikipédia.

Patronyme 

 Albert Ndongmo, prélat catholique camerounais qui fut évêque de Nkongsamba ; 
 Auriol Dongmo, athlète portugais d'origine camerounaise ;
 Jean-Louis Dongmo, écrivain, universitaire et poète camerounais connu pour son travail sur le pays Bamiléké ;
 Jacqueline Dongmo, femme d'affaires et entrepreneure camerounaise présente dans la production et la distribution de boissons au Cameroun;
 Sylvie Jacqueline Ndongmo,  enseignante et militante pour la justice sociale et la paix.

Patronyme camerounais